Fredrik av Sachsen-Weimar kan syfta på:

* Fredrik av Sachsen-Weimar (1596–1622), hertig av Sachsen-Weimar
 Fredrik av Sachsen-Weimar (1640–1656), prins av Sachsen-Weimar
 
 Fredrik Ferdinand Konstantin av Sachsen-Weimar-Eisenach (1758–1793), prins av Sachsen-Weimar-Eisenach och kursachsisk generalmajor

Se även 
 Johan Fredrik av Sachsen-Weimar (1600–1628), hertig av Sachsen-Weimar
 Karl Fredrik av Sachsen-Weimar-Eisenach (1783–1853), storhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach